«Breathin» (стилизованное написание строчными буками; ) — песня американской певицы Арианы Гранде, записанная для её четвёртого студийного альбома Sweetener. Была выпущена заключительным синглом с альбома 18 сентября 2018 года.

История 
Композиция была тепло встречена критиками, которые отметили положительный посыл песни, призыв певицы не заклиниваться на непростых обстоятельствах в жизни, преодолении преград. Песня смогла достичь 21 позиции в чарте Billboard Hot 100.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни Арианы Гранде
Песни о болезнях и расстройствах
Песни, написанные Арианой Гранде